Дие́го Ферна́ндес ( или ):
 Диего Фернандес (граф Гимарайнша)
 Диего Фернандес де Кордоба
 Диего Фернандес де Овьедо
 Диего Фернандес де Паленсия